Група Х квалификација за Европско првенство 2012. је група у којој су се такмичиле репрезентације Португала, Данске, Норвешке, Кипра и Исланда.

Резултати

Табела

Види још 
 Европско првенство у фудбалу 2012.
 Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2012.

Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2012.